Künga Legpa Jungne Gyaltsen Päl Sangpo (1308-1341), een Tibetaans geestelijke uit de Sakyatraditie
Künga Legpa Jungne Gyaltsen Päl Sangpo, afgekort tot Künga Legpa (Phagmodrupa) (1433-1483), een Tibetaanse koning uit de Phagmodru-dynastie
Künga Legpa, ook wel Drugpa Künleg (1455-1529), een Tibetaanse lama die in de Tibetaanse literatuur bekend werd als de heilige nar van de drakenlinie